Blakeney ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Blakeney (1850–1924), US-amerikanischer Politiker
 Allan Blakeney (1925–2011), kanadischer Politiker
 Henry Blakeney (1890–1958), britischer Leichtathlet

Orte:
 Blakeney (Norfolk), Ort in England
 Blakeney (Gloucestershire), Ort in Großbritannien
 Blakeney (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Blakeney Point, Landspitze an der Budd-Küste des ostantarktischen Wilkeslands